Сезон ФК «Металург» (Дніпропетровськ) 1961 — сезон футбольного клубу «Дніпро» у Першій лізі СРСР.

Склад команди 

 Старший тренер: Геннадій Забелін (до серпня), Михайло Дідевич (з серпня).
 Начальник команди: Яків Мельников.
 Тренери: Михайло Дідевич, Ігор Волчок.

УРСР, 2-а зона

Кубок СРСР з футболу

Посилання 
 Офіційна сторінка клубу

Сезони ФК «Дніпро» (Дніпро)
Сезон 1961 українських футбольних клубів
1961 у футболі
1961 в українському спорті